Frequency (engl. für Frequenz) bezeichnet
 ein Musikfestival in Österreich, siehe Frequency (Musikfestival)
 einen Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2000, siehe Frequency (Film)
 ein Musik-Computerspiel für die PlayStation 2, siehe Frequency (Computerspiel) 
 eine schwedische Metal-Band
 eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2016, siehe Frequency (Fernsehserie)
Siehe auch:
 Freakuency
 Freequency